Нижче подано повні результати перегонів команди Формули-1 Ред Булл.

Результати виступів в Формулі-1

2000-і 

 Отримано половину балів у зв'язку з подоланням менше 75 % дистанції перегонів.
 Пілот не зміг завершити перегони але був класифікований подолавши понад 90% дистанції.

2010-і 
З 2010 року запроваджено нову систему нарахування очок.

2020-і 

Примітки
* – Сезон триває.
† — Пілоти, що не фінішували на гран-прі, але були класифіковані, оскільки подолали понад 90 % дистанції.
‡ – Зараховано половину очок через те, що перегони склали менше 75 % запланованої дистанції.

Примітки 

Ред Булл (команда Формули-1)
Red Bull